Wahlen in Brasilien steht für:

 Wahlen in Brasilien 2006, mehrere Wahlgänge zur Exekutive und Legislative auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene in Brasilien im Jahr 2006
 Wahlen in Brasilien 2010, mehrere Wahlgänge zur Exekutive und Legislative auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene in Brasilien im Jahr 2010
 Wahlen in Brasilien 2014, mehrere Wahlgänge zur Exekutive und Legislative auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene in Brasilien im Jahr 2014
 Wahlen in Brasilien 2018, mehrere Wahlgänge zur Exekutive und Legislative auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene in Brasilien im Jahr 2018
 Präsidentschaftswahl in Brasilien 2018, Wahl für den brasilianischen Staatspräsidenten und den Vizepräsidenten im Jahr 2018